Grays  – parrocchia civile britannica dell'Essex
 Grays  – borgata britannica del Kent
 Grays Bay  – baia canadese
 Grays International  – azienda di prodotti sportivi
 Greg Grays  – cestista statunitense

Pagine correlate 
Greys
Gray
Grey